

Persone 
Aki Hoshino, modella giapponese
Katsura Hoshino, autrice di fumetti giapponese
Kazuyoshi Hoshino, ex pilota giapponese
Michio Hoshino, fotografo giapponese
Mitsuaki Hoshino, seiyuu
Yukinobu Hoshino, autore di fumetti giapponese

Altro 
3828 Hoshino, asteroide